Куптоаре има више значења:

 Куптоаре (Решица), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Куптоаре (Корња), насеље у округу Караш-Северин у Румунији